La Conspiration peut désigner :
La Conspiration, un roman de Paul Nizan paru en 1938
La Conspiration, un film de Robert Redford sorti en 2011